Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji ABN AMRO World Tennis Tournament 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byli Robert Lindstedt a Nenad Zimonjić, kteří se ale rozhodli nestartovat společně. Lindstedt nastoupil s polákem Łukaszem Kubotem, vypadli však již v prvním kole, kde hráli proti francouzské dvojici Julien Benneteau a Édouard Roger-Vasselin. Zimonjić hrál po boku Daniela Nestora, společně podlehli ve čtvrtfinále budoucím vítězům Michaëlu Llodrovi a Nicolasi Mahutovi.

Llodra a Mahut získali titul, když ve finále porazili nizosemsko-rumunskou dvojici Jean-Julien Rojer a Horia Tecău 6–2 a 7–6(7–4).

Nasazení párů 
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (1. kolo)
  Łukasz Kubot /  Robert Lindstedt (1. kolo)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (čtvrtfinále)
  Rohan Bopanna /  Ajsám Kúreší (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Rotterdam Open
Tenis v Nizozemsku v roce 2014
ATP World Tour 2014